Mario Gómez (1907–?) mexikói atléta, rövidtávfutó
Mario Ojeda Gómez (1927–) mexikói tudós és internacionalista
Roberto Carlos Mario Gómez (1957–) argentin labdarúgóedző
Mario Gomez, a kaliforniai Huntington Park korábbi polgármestere
Mario Arnaldo Gómez (1981–) hondurasi labdarúgó
Mario Gómez Atanet (1981–) spanyol labdarúgó
Mario Gómez (1985–) német labdarúgó
Mario Efrain Gomez Espejero (1986–) kolumbiai labdarúgó, U17-es világbajnok
Mario Gómez (1981–) perui labdarúgó
 Mario Gómez, a 2010-es chilei bányakatasztrófa legidősebb bányásza